Клидион — греческий топоним. Может означать:

 Клидион (Арта) — деревня в общине Еорьос-Карайскакис.
  — деревня в общине Танагра.
  — деревня в общине Александрия.
 Клидион (Сере) — бывшая деревня в общине Синдики.
  — деревня в общине Аминдеон.
 Клиди (Элида) — деревня в сообществе  в общине Андрицена-Крестена.

См. также 
 Битва на Клейдионе
 Ключ